Parti politique français fondé en 1930 par le Docteur Molle, réunissant notamment Jacques Ploncard, Henry Coston, ou Armand Bernardini dont l'organe de presse fut La Libre Parole. Le mouvement devient la Ligue nationale populaire en 1931.

 Parti politique français fondé en 1935 par Pierre Taittinger et qui prit le nom de Parti républicain national et social l'année suivante

 Parti politique français fondé en 1970 par Roger Holeindre, qui devint rapidement le Parti de l'unité française et fut intégré au Front national en 1972.

 Le Parti national populaire, un parti politique québécois fondé en 1975 par Jérôme Choquette et Fabien Roy. Voir Élection générale québécoise de 1976.

 Deux partis du Népal portent ce nom :
 le Parti national populaire ou « Ras(h)triya Jan(a)ta Dal » ;
 le Parti national populaire du Népal ou « Ras(h)triya Jan(a)ta Dal Nepal ».